de andere, oude naam van het Visvlieterdiep
het vm. waterschap Besheersdiep (waterschap)